Molekulska formula -{C15H23N}- se može odnositi na:

 Fenciklamin
 Prolintan